Shanghai Golden Grand Prix 2010 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się w Szanghaju 23 maja 2010 roku. Zawody były drugą odsłoną Diamentowej Ligi.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

2010 w lekkoatletyce
Shanghai Golden Grand Prix
2010 w Chinach